

Монона — місто, штат Айова
 Монона — місто, штат Вісконсин

Інше 
 Монона — озеро у штаті Вісконсин.